Ел Гвајабо де Абахо има више значења:

 Ел Гвајабо де Абахо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо де Абахо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајабо де Абахо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику